Hedwigshöhe bezeichnet:

Hedwigshöhe, 15. Streckenabschnitt der Nürburgring Nordschleife, benannt nach der gleichnamigen Anhöhe
 Hedwigshöhe, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Klonówko in der Gmina Dąbrówno,  Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hedwigshöhe, Ort im Kreis Rummelsburg, Pommern, nach 1945: Święcice, untergegangener Ort in der Gmina Miastko, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
Krankenhaus Hedwigshöhe, in Berlin, Deutschland